Генрік Седін (; народився 26 вересня 1980 у м. Ерншельдсвік, Швеція) — шведський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Виступав за «Ванкувер Канакс» у Національній хокейній лізі.

Провів понад 1400 матчів у НХЛ.

Спортивна кар'єра 
Вихованець хокейної школи ХК «Ярведс». Виступав за МОДО, «Ванкувер Канакс».

У складі національної збірної Швеції учасник зимових Олімпійських ігор 2006 і 2010, учасник чемпіонатів світу 1999, 2000, 2001 і 2005, учасник Кубка світу 2004. У складі молодіжної збірної Швеції учасник чемпіонатів світу 1998, 1999 і 2000. У складі юніорської збірної Швеції учасник чемпіонатів Європи 1997 і 1998.

Брат — Даніель Седін.

Досягнення
 Олімпійський чемпіон (2006)
 Чемпіон світу (2013), бронзовий призер (1999, 2001)
 Срібний призер чемпіонату Швеції (1999, 2000)
 Учасник матчу всіх зірок НХЛ (2008, 2011)

Нагороди
 Трофей Арта Росса (2010)
 Пам'ятний трофей Гарта (2010).
 Приз Кінга Кленсі — 2016, 2018.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 Профіль  на Eliteprospects  
 

Уродженці Ерншельдсвіка
Шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2010
Хокеїсти МОДО
Хокеїсти «Ванкувер Канакс»
Задрафтовані «Ванкувер Канакс»
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Шведські емігранти до Канади